Carlos Rivero puede hacer referencias a:

Carlos Washington Rivero, un músico argentino.
Carlos Rivero Ortega, un fotórgrafo mexicano.
Carlos Rivero González, un futbolista venezolano.
 Carlos Rivero coreógrafo y bailarín de flamenco
 Carlos Rivero, un beisbolista venezolano.